Трощанська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 
 Трощанська сільська рада — Вінницька область, Липовецький район
 Трощанська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Чуднівський район